Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych w Gdyni
 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu